Jean Pomagalski (1905-1969), ingénieur-mécanicien, pionnier dans le développement des remontées mécaniques pour les skieurs.
 Julie Pomagalski (1980-2021), skieuse acrobatique, petite-fille de Jean Pomagalski

Abréviation 
 Poma
Homonymie de patronyme